Kur, Kūr, Kür  eller KUR kan syfta på:

 Kur – en formell uppvaktning vid ett furstehov, se Cour
 Kur (mytologi) – en varelse i sumerisk mytologi
 kur – språkkod för kurdiska
 Kurer – ett baltiskt folkslag
 KUR – ett svenskt register vid Rikspolisstyrelsen, se Kriminalunderrättelseregistret
 Kur – metodisk behandling vid en viss sjukdom, se läkemedel
 Kür - ett begrepp inom hästsport, se Kür

Sammansättningar
 Kurort – en plats för behandling av vissa sjukdomar eller för möten, avkoppling och rekreation
 Kurfurste – titel för de furstar i Tysk-romerska riket
 Kurhus – de vårdinrättningar som hade till uppgift att behandla patienter med könssjukdomar
 Vaktkur – byggnad för bevakning
 Väntkur - väderskydd vid hållplats, t.e. busshållplats

Geografi

 Kura – en flod i Kaukasien